Административное деление Ливии — в 2007 году Ливия была административно разделена на 22 административных района (провинции, , ). 
Районы делятся на первичные народные конгрессы.

В период с 2001 по 2007 годы Ливия административно делилась на 32 муниципалитета.

В период с 2001 по 2007 годы Ливия административно делилась на 32 муниципалитета:

Примечания 

 
Списки:Ливия